Сезон 2019/2020 годов стал для ФК «Милан» 86-м в Чемпионате Италии. В прошлом сезоне клуб занял 5-е место, что позволило ему участвовать в еврокубках, но из-за нарушения финансового fairplay клубу было запрещено в них участвовать.

Сезон был приостановлен в марте из-за Пандемии COVID-19.

В июне сезон был возобновлен матчем за Кубок Италии с «Ювентусом».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини (номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
111.000.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 
39.000.000

Зима 

27.000.000

Общие убытки:111.000.000

Общая прибыль:66.000.000

Разница:45.000.000

Соревнования

Предсезонные матчи

Товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2019/2020